Bargłów Kościelny (plaats), plaats in Polen
 Bargłów Kościelny (gemeente), gemeente in Polen